

Sigle 
 , technique de résolution du Rubik's Cube

Patronyme 

 Lembit Oll